Фейра-ди-Сантана:
 Фейра-ди-Сантана — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Фейра-ди-Сантана — агломерация в Бразилии, входит в штат Баия.
 Фейра-ди-Сантана — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия.